

Teodoro Sampaio est une municipalité de Bahia
Teodoro Sampaio est une municipalité de l'État de São Paulo

Homonymie de toponyme